Helena (voornaam), meisjesnaam
Helena (Euripides), Oud-Griekse tragedie
Helena (Hugo Raspoet) (1970), lied van Hugo Raspoet
Helena (Jack de Nijs) (1972), lied van Jack de Nijs, later beter bekend als Jack Jersey
Helena (mythologie), persoon uit de Griekse mythologie
Helena (opera), eerste opera van Aarre Merikanto
Helena (rivier), rivier in West-Australië
Helena (schip, 1876)
Helena (Shakespeare), personage in A Midsummer Night's Dream
Helena van Constantinopel, heilige in het christendom
koningin Helena, eerste koningin van Narnia in de boeken van C.S. Lewis

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Helena (Alabama)
Helena (Arkansas)
Helena (Georgia)
Helena (Mississippi)
Helena (Montana)
Helena (Ohio)
Helena (Oklahoma)

Zie ook 
 Sint-Helena (doorverwijspagina)
 Sint-Helenakerk (doorverwijspagina)
 Helen (doorverwijspagina)
 Helene (doorverwijspagina)